Мэ́ттью Модин (, род. 22 марта 1959, Лома-Линда, Калифорния, США) — американский актёр, наиболее известный ролями в фильмах «Цельнометаллическая оболочка» С. Кубрика и «Птаха» А. Паркера.

Биография 
Родился в Калифорнии в семье мормонов, у Мэттью шесть братьев и сестёр. Мэттью — племянник актрисы Нолы Модин Фэрбенкс и правнук золотоискателя и первопроходца Ральфа Якобуса Фэрбенкса. Его отец Марк, а позднее и сам Мэттью работали в кинотеатрах под открытым небом для автомобилистов. В 1979 году Мэттью переехал в Нью-Йорк и работал поваром в манхэттенском ресторане Au Natural. Там он познакомился со своей женой Каридад Риверой, у пары родилось двое детей.

Мэтью учился у Стеллы Адлер в ее консерватории актерского мастерства. Еще будучи студентом, он начал получать главные роли в кино, а затем в театре и на телевидении.

Предпочитает ездить на велосипеде. Возглавляет организацию «Bicycle for a day», за что в 2009 году получил награду от Центра экологии и образования.

Карьера

Кино 
Дебют Модайна в кино состоялся в 1983 году в фильме «Крошка, это ты!». В том же году Мэттью исполнил главную роль в военной драме «Неудачники», за что получил Серебряную премию Венецианского кинофестиваля. После этой роли к актеру пришла мировая известность, укрепившаяся после выхода фильмов «Птаха» (1984) и «Цельнометаллическая оболочка» (1987).

В 1993 году Мэттью сыграл главную роль в исторической драме «Затянувшаяся музыка», а в 1997 году — в драматической комедии «Что слышал глухой человек». За оба проекта он был номинирован на премию «Золотой глобус», а за первый также заработал номинацию на «Эмми». Помимо этого, в 1993 году на экраны вышел фильм «Короткие истории» при участии актера. Картина была удостоена «Глобуса» в категории «Лучший актерский ансамбль».

В начале 2000-х годов Модайна можно было увидеть в таких проектах, как «Развод», «Перевозчик 2» и «Мария». Последний был удостоен 4-х наград Венецианского кинофестиваля.

В 2012 году Мэттью исполнил роль капитана Питера Фоули в фильме «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», а в 2013 — Джона Скалли в картине «Джобс: Империя соблазна». В 2016 году вышел сериал «Очень странные дела» при участии актера. Проект был удостоен Премии Гильдии актеров в категории «Лучший актерский состав драматического сериала».

В январе 2021 года в российский прокат вышла криминальная комедия «Дать дуба в округе Юба», в которой Мэттью исполнил роль Карла Буттонса. В фильме также сыграли Эллисон Дженни и Мила Кунис.

Театр 
Мэттью играл в постановках пьес Артура Миллера: «Заканчивая картину» (в чикагском театре Гудмана) и «Блюз воскрешения» (в лондонском Олд Вике). Он исполнял роль Аттикуса Финча в сценической адаптации романа «Убить пересмешника» Харпер Ли на сцене театре Хартфорд Стейдж в Коннектикуте. Эта постановка «Убить пересмешника» стала самой успешной постановкой театра за всю его 45-летнюю историю.

В 2010 году Мэттью сыграл вместе с Эбигейл Бреслин в 50-й юбилейной бродвейской постановке пьесы «Сотворившая чудо» в театре Circle in the Square на Манхэттене.

Осенью 2013 года актера можно было увидеть в самопародирующей комедии под названием «Мэттью Модайн спасает альпак» в театре Geffen Playhouse в Лос-Анджелесе.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

 а

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале